Ли́нкольн — топоним, название ряда городов в Англии, Канаде, США и других странах.

Англия 
 Линкольн, Линкольншир

Аргентина 
 Линкольн, Буэнос-Айрес

Канада 
 Линкольн, Нью-Брансуик
 Линкольн, Онтарио

Новая Зеландия 
 Линкольн, Кентербери

США 
 Линкольн, Айова
 Линкольн, Алабама
 Линкольн, Арканзас
 Линкольн, Вашингтон
 Линкольн, Вермонт
 Линкольн, Виргиния
 Линкольн, Висконсин — 12 городов
 Линкольн, Делавэр
 Линкольн, Иллинойс
 Линкольн, Индиана
 Линкольн, Калифорния
 Линкольн, Канзас
 Линкольн, Луизиана
 Линкольн, Массачусетс
 Линкольн, Миссури
 Линкольн, Мичиган
 Линкольн, Монтана
 Линкольн, Мэн
 Линкольн, Небраска
 Линкольн, Нью-Гэмпшир
 Линкольн, Нью-Йорк
 Линкольн, Нью-Мексико
 Линкольн, Пенсильвания
 Линкольн, Род-Айленд
 Линкольн, Северная Дакота
 Линкольн, Техас

См. также 
 Линкольн-Сити — название ряда городов в США
 Линкольн (округ) — название ряда округов в Австралии, Канаде и США
 Линкольн (тауншип) — название ряда тауншипов в США
 Линкольн (деревня) — название ряда деревень в США